Onda Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Onda Verde (ort), São Paulo, 
 Onda Verde (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar